Банус — фамилия. Известные носители:

 Банус, Камила (род. 1990) — американская актриса.
 Банус, Тамаш (род. 1989) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2011).